Amerikai Egyesült Államok
 River Grove (Illinois)
 River Grove (Tampa)
 Rivergrove (Kalifornia)
 Rivergrove (Oregon)